Georg Ludwig Wedemeyer ist der Name folgender Personen:

* Georg Ludwig von Wedemeyer (1781–1867), deutscher Jurist, Gutsbesitzer und Politiker
 Georg Ludwig Heinrich Karl Wedemeyer (1790–1829), deutscher Physiologe